Piratenpartei (partidul piraților) se poate referi la:

 Piratenpartei Deutschland, Germania
 Piratenpartei Österreichs, Austria
 Piratenpartei Schweiz, Elveția